"Memoria Vetusta" er titlen på en række af black metal-albums udgivet af det franske band Blut aus Nord:
 Memoria Vetusta I: Fathers of the Icy Age (1996)
 Memoria Vetusta II: Dialogue with the Stars (2009)
 Memoria Vetusta III: Saturnian Poetry (2014)